Tem pode ser:

TV TEM
Tem Jabaculê
Tem Mas Acabou
Sigla em inglês para Microscópio eletrônico de transmissão

Desambiguação